Die Liga Futebol Amadora Segunda Divisão 2019 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten osttimorischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2016. Die Saison begann am 30. April 2019 und endete am 19. Juli 2019 mit dem Spiel um die Meisterschaft der Segunda Divisão 2019. Der Aitana FC und der DIT FC qualifizierten sich für die Primeira Divisão 2020. Der Cacusan CF und der FC Lero schieden aus der zweiten liga aus. Das Spiel um die Meisterschaft gewann der DIT FC.

Modus 
Im Vorjahr qualifizierten sich drei Mannschaften in einem Turnier, um die vier Absteiger aus der Saison 2017 zu ersetzen. Danach spielten die zwölf Mannschaften der Segunda Divisão in einer Gruppe gegeneinander.

2019 kehrte man zum Zwei-Gruppen-System mit zweimal sechs Mannschaften zurück, aus denen sich die beiden Gruppenersten zum Aufstieg in die Primera Divisão qualifizieren.

Mannschaften und Spielorte 
Aus der Segunda Divisão stiegen 2018 der Assalam FC und der FC Lalenok United in die Primeira Divisão auf. Absteiger in die Segunda Divisão waren der DIT FC und der Cacusan CF. Die zehn anderen Mannschaften spielten bereits 2018 in der zweiten Liga.

Die Spiele fanden ausschließlich auf dem Kampo Demokrasia Dili statt.

Spielplan

Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um die Meisterschaft 
Am 19. Juli 2019 trafen die beiden Gruppensieger im Stadion in Dili in einem Spiel aufeinander um den Meister der Segunda Divisão zu ermitteln.

|}

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019